Antonino Bonvissuto – calciatore italiano
 Sandro Bonvissuto – scrittore italiano